Male eller Malè kan syfta på:

Geografi

Frankrike 
1 Mâle, departementet Orne i regionen Normandie,

Italien 
2 Malè, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento,

Maldiverna 
3 Malé, huvudstad, 
 Malé (ö), ö i stadskommunen Malé
Malés internationella flygplats, flygplats

Tjeckien 
4 Malé (vattendrag i Tjeckien), Hradec Králové, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar